, y más tarde Himura Kaoru tras casarse con Himura Kenshin, es un personaje ficticio del manga y anime Rurouni Kenshin. Se podría decir que es el segundo personaje principal de esa serie animada debido a la importancia que reviste a lo largo de la serie, mangas, película y ovas, donde siempre se le reconoce como la pareja del personaje principal, Himura Kenshin. Kaoru es la heredera y maestra de la escuela de kendō  Kamiya Kasshin-Ryu, heredada por su padre, un noble maestro guerrero del kendo que tuvo que partir a la guerra dejándola sola cuando apenas era una adolescente. Su madre había muerto cuando apenas era una niña.

Personaje

Apariencia y personalidad 
Kaoru es una jovencita dulce, hermosa, determinada, y muy alegre. Tiene cabello negro y largo, lo cual según el autor, Nobuhiro Watsuki, es una característica típica de las chicas kendokas. Su estilo de llevar el cabello con su moño recogido por pañoletas de colores la ha hecho un ícono en el mundo del estilismo dentro las series animadas. Viste generalmente coloridos y variados kimonos o su ropa básica de combate para la práctica de kendo: hakama (pantalones amplios) y keikogi (camisa de amplias mangas, a la altura del codo). Su personaje está inspirado en Sanako Chiba, amiga de Ryoma. El autor también declaró que tuvo en mente la fuerte personalidad de Fuyumi Sasaki, personaje de Kenkyaku shobai, un relato de Shotaro Ikenami para la confección del personaje.

Los kanji de su nombre significan "fragancia" o "esencia"  y "Valle de Dios" . Su apellido "Kamiya" proviene del distrito Kamiya en (lo que es hoy) Nagaoka.

El hecho de ser huérfana y de estar a cargo de un dojo la ha convertido en una persona solitaria, por lo que considera al Dr. Genzai y a sus dos nietas, Ayame y Suzume como parte de su familia. Su carácter es muy dulce pero fuerte, y su espíritu de sacrificio y amor muy grande, pero tiende a enojarse con mucha facilidad. Está enamorada de Kenshin y sufre por cada combate que se hace presente.

Es una fuerte guerrera, pero muy mala cocinera, razón por la que Yahiko y Sanosuke siempre la molestan. La mayoría de la veces Kenshin cocina para todos.

Habilidades 
Como hija del creador del estilo Kamiya Kasshin-Ryu, basado en los principios del Kendo, Kaoru es maestra de esta disciplina. El nombre de la escuela significa en japonés, algo similar a "Corazón revitalizado", también conocido como "La espada que protege". El arma utilizada para esta técnica desarrollada por el padre de Kaoru es la espada bokken, aunque Yahiko y Yutaro utilizan una de bambú, llamada shinai. Hay cuatro técnicas que Kaoru enseña a sus alumnos en el manga. Dos de estas son técnicas de sucesión o "ougi".

 Hadome: una táctica de sucesión y defensa. Si la persona es atacada, realiza el Hadome cruzando sus brazos sobre su cabeza tomando la espada con el revés de sus manos. Esto permite que la persona mantenga la posición de la espada mientras toma la enemiga al mismo tiempo. Kaoru raramente usa esta técnica porque requiere mucha precisión o el atacante puede penetrar la barrera de manera fatal.
 Hawatari: es una técnica ofensiva de sucesión. Es un contraataque y solo puede ser realizado mediante el uso de la técnica anteriormente mencionada. Desde la posición de Hadome, la persona que se defiende rota sus muñecas quitando el arma a su atacante de sus manos y posiblemente tirándola al suelo.
 Hadachi: esta técnica es considerada un secreto de maestro de esta escuela. Es un contraataque luego de que el oponente blande su espada. La hoja de la espada del oponente es capturada con una mano, entre los dedos y la palma de la mano dominante. Corta la palma de la persona que se defiende pero no lo suficiente como para detenerlo/a en la lucha. Yahiko, no Kaoru, usa este ataque en el capítulo Yakiko no Sakabatou.
 Tsuka no Gedan, Hiza Hishigi: este ataque solo puede ser usado una vez que el shinai o bokken del practicante se rompe. Se ve en el manga y anime, contra Kamatari, miembro del Juppongatana. El atacante se hinca ante las rodillas de su oponente, chocando la empuñadura contra sus rodillas. La presión aplicada con ambas manos en los extremos de la empuñadura quiebra la rótula del oponente.

El kendo, un arte marcial de origen japonés que tiene como referencia los principios del manejo de la espada japonesa (katana) y la mística y disciplina de los guerreros samurái.

Kendo significa "Camino de la espada" y etimológicamente proviene de dos vocablos japoneses: ken (剣), espada y do (道), camino.

Los orígenes del kendo se pierden en el pasado de la historia japonesa, pero su mayor apogeo se dio en la época feudal hasta inicios de la era Meiji (fines del ), donde los legendarios samurái dominaban las artes de la guerra y el concepto de vida y muerte eran definidos por quien manejaba mejor la espada.

Historia 
Su primer encuentro con Kenshin fue al intentar defender su dojo, aun a costa de su vida lo que muestra su amor por este arte. Kenshin es un vagabundo, pero Kaoru le dice que no le importaba su pasado, por lo que decide quedarse. Él acepta quedarse a vivir con ella, forjando una fuerte amistad y compañerismo mutuo. 
Más adelante, el huérfano Yahiko se convierte en su discípulo, al principio de mala gana pero reconociendo el valor de la técnica Kassihn-Ryu con el tiempo. 
A medida que transcurre la serie entabla relación con Sagara Sanosuke y Takani Megumi (aunque con esta última suelen tener rencillas en relación con Kenshin).

Kenshin considera a Kaoru como su compañera y es capaz de sacrificar hasta su propia vida en varias ocasiones por ella, sin embargo el avance del amor que sienten mutuamente no se ve hasta el arco de Jinchuu, donde en el final de este ambos se casan y tienen un hijo. Esta parte del manga también fue animada en los Ovas, aunque con una trama y un final bastante diferentes. 

Durante la historia, Kaoru se defiende e incluso lucha contra los enemigos que se presentan sucesivamente para derrotar al protagonista y su grupo de amigos. Es una muchacha de espíritu fuerte y analítica en algunos aspectos. 

Ella misma ha dado entender que la fuerza de sus convicciones y el deseo de vivir es para hacer feliz a Kenshin, aunque él mismo sea más recatado en sus sentimientos. Por otro lado Kenshin y sus amigos creen firmemente en la filosofía de practicar con la espada sin la necesidad de matar que Kaoru a implantado como profesora de Kendo. 
 
A medida que transcurre la serie (sobre todo en el manga) vemos que Kaoru va madurando considerablemente, sobre todo en su relación con Kenshin, ambos deciden estar juntos y dejar el pasado atrás.

Relación con Kenshin Himura 
Al principio de la serie animada ella pretende acabar con el temible Battousai, ya que los hermanos Hiruma se quieren quedar con su dojo y uno de ellos se hace pasar por el hitokiri. Este mismo sujeto había sido herido por el padre de Kaoru al imposibilitarlo de por vida a usar su mano derecha y quería venganza. Sin embargo el vagabundo termina acabando con los impostores y ayudándola. En agradacimiento ella lo invita a que se quede hospedado en el dojo a cambio de que haga oficios y lo proteja de criminales. Luego de 10 años de vagabundear sin rumbo fijo por el Japón, el vagabundo acepta quedarse para protegerla. Más tarde le diría que su nombre es Kenshin Himura

Ella se siente contenta ya que desde que su padre se marchó para pelear en la guerra y luego murió, ella ha estado sola y sin familia, al igual que Kenshin. Pese al darse cuenta de que Kenshin es Battousai, ella lo deja quedarse y le dice que no le importa su pasado. Es esta misma necesidad de protección y alejamiento de la soledad lo que los lleva a ambos a aliarse. Finalmente van creciendo en ellos otros sentimientos. El carácter protector, aguerrido, cariñoso y amable de Kenshin se va ganando el corazón de Kaoru, mientras que la dulzura, belleza y valentía de ella van haciendo que Kenshin se enamore de Kaoru.

En el capítulo 7 de la serie animada ya vemos que los sentimientos de Kaoru y Kenshin han cambiado. Ella no desea que él se marche ni él quiere irse porque se ha apegado a sus amigos y sobre todo a ella, pero él siente que le hace daño al estar a su lado por sus incontables enemigos producto de su vida como Battouisai. Uno de ellos, Jinei, rapta a Kaoru cuando ella está de pie al lado de un río y le entregaba a Kenshin su pañoleta preferida, la índigo, para que se la devolviera cuando regresara y él le dice que sí regresará a ella. Jinei había planeado el rapto para que Kenshin despertara al Battousai dentro de él y de hecho lo logra. Cuando Kenshin los encuentra le dice a Jinei que solo por Kaoru y sus conmovedoras lágrimas el sería capaz de volverse Battousai nuevamente. Ella oye consternada aquella confesión y seguidamente escucha en sus pensamientos cuando él le dice que la ama. Debido a su amor por Kenshin ella pudo salir del hechizo de Jinei y detiene a Battousai justo cuando estaba a punto de acabar con el desalmado. Esta escena también sale en la ova 5 y es de vital importancia porque es la primera vez que Kenshin se transforma en Battousai.

Vemos también en el capítulo 31 de la serie animada que antes de partir a Kyoto a su pelea con Makoto Shishio, de la única persona que se despide es de Kaoru en una manera muy sentimental.

Aparte de la Ova, en una edición especial de extensión de la serie animada o Video Ending de Rurouni Kenshin que salió a la venta vemos un final donde incluso se muestra a la familia Himura junta, siendo joven, con su hijo Himura Kenji.

A diferencia de las OVAS, vemos que en la serie animada el final es distinto. Ellos quedan juntos y felices.

OVA 
El diseño de Kaoru en el OVA cambia un poco. Se la presenta más adulta, con un hijo y muy enferma en los últimos episodios. Su espíritu jovial y alegre desaparece dando lugar a la esposa abandonada y expectante a la llegada de su marido.

Kenshin regresa de China, logra llegar malherido junto con Kaoru, la cual lo recibe llamándolo por su verdadero nombre: Shinta. Mientras ella le cuenta todo lo que vivió cuando el no estaba, Kenshin muere en sus brazos bajo un árbol de cerezo.

Digamos que a diferencia del Anime y el Manga, el OVA es algo triste. Pero en la cronología del manga original, el OVA Seisohen no existe y la historia tiene un final feliz, con los personajes principales en un pícnic, Kenshin ya no viaja más y vive junto con su esposa Kaoru y el pequeño Kenji de 5 años. Además que el autor original no participó en el guion del OVA ya que pensó que Kenshin merecía un final feliz.

Cabe destacar la gran cantidad de críticas que han generados los OVAs entre los fanáticos. La diferencia de carácter de los personajes respecto a la serie (Un Kenshin depresivo o Kaoru como una mujer sumisa y apagada), la poca dinámica y la falta de escenas de acción al nivel de las de la serie, han tenido una mala recepción entre los adeptos.

Su Matrimonio con Kenshin Himura 
Algo que gustó mucho dentro del trama de las Ovas sobre la vida de Kaoru fue el Director´s cut, donde se aprecian claramente bellas escenas del núcleo familiar de los Himura, incluyendo su boda y más tarde dando a luz a su hijo Kenji.

El diseño de los vestuarios apegados a la tradición japonesa de las bodas shinto es impresionante. La belleza de los trajes, el color y la ceremonia en sí son dignos de admirar. Allí vemos la ceremonia del té dentro del programa de la boda, específicamente cuando Kaoru da los tres sorbos de esta bebida. Sus amigos más cercanos los acompañan.

A lo largo de la historia de Japón, el matrimonio como institución ha sufrido innumerables cambios debido a los sucesivos acontecimientos sociales que han condicionado el país. En la Edad Media era la familia de la novia la que debía aceptar al nuevo esposo en el seno de la familia, convirtiéndose en parte de esta y llegando casi a romper los lazos que le unían con su familia biológica.

Las bodas Shinto se celebran en un santuario o templo Shinto. El sacerdote purifica primero el lugar donde va a celebrarse la ceremonia. Los novios visten kimonos tradicionales, que más tarde cambiarán para la recepción. Acuden únicamente los familiares más cercanos de ambos contrayentes. Durante la ceremonia beben sake y ambos leen sus votos. Después de la ceremonia se ofrece una recepción a los invitados, acudiendo a esta no solo la familia, sino parientes más lejanos, amigos y conocidos. Hoy en día, muchos hoteles disponen de capillas especiales para la celebración de bodas.

Durante la celebración, los amigos y familiares realizan pequeños discursos sobre los novios, y son finalmente estos los que toman la palabra para agradecer a los invitados su asistencia. En la recepción se han introducido muchos elementos occidentales: el vestido de la novia, la tarta nupcial, etc. Estos elementos

Durante un largo período de tiempo, la novia continuaba con su familia biológica, hasta el nacimiento de su primer hijo. Solo cuando esto ocurría o morían los padres de ella pasaba directamente a formar parte de la familia del novio. Era el hombre el que debía pedir a su mujer en matrimonio.

En Japón es muy conocida la leyenda de Fukakusa, un noble de la corte, que durante 100 días consecutivos acudió al domicilio de su amada en Kioto para obtener un "sí", respuesta que jamás obtuvo. En esta época el matrimonio era utilizado con fines políticos, para resolver rencillas entre diferentes clanes.

En el caso de Kaoru y Kenshin, ellos decidieron casarse por voluntad propia. Kenshin le había dicho que lo que él más deseaba en la vida era ver la sonrisa de Kaoru-dono y que él haría lo que fuera por ella. Kaoru le responde que lo que más desea es una familia.

Véase también 
 Anexo:Personajes de Rurouni Kenshin

Referencias 

Personajes de Rurouni Kenshin
Kendokas ficticios
Mujeres guerreras ficticias
Personajes femeninos en anime y manga